een plechtig gezongen Heilige mis (soort kerkdienst) in een katholieke kerk op zondagen en hoogfeesten. Te onderscheiden van een eenvoudige gelezen mis in dezelfde kerk.
Hoogmis wordt soms ook gebruikt als beeldspraak bij speciale gelegenheden. Enkele voorbeelden:
De hoogmis van het Vlaamse wielrennen is de  wielerklassieker de Ronde van Vlaanderen.
het Oud Limburgs Schuttersfeest geldt als de hoogmis van de Limburgse cultuur, zowel in Belgisch- alsook Nederlands-Limburg.